Домашний чемпионат Великобритании 1925/26 () — тридцать восьмой розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Шотландии.

В октябре 1925 года Ирландия в Белфасте сыграла безголевую ничью с Англией, а Шотландия в Кардиффе разгромила Уэльс со счётом 3:0. В феврале 1926 года ирландцы в Белфасте разгромили валлийцев со счётом 3:0, а позднее в том же месяце шотландцы в Глазго разгромили ирландцев со счётом 4:0 (хет-триком отметился Хьюи Галлахер). В марте Англия сенсационно програла Уэльсу в Лондоне со счётом 1:3. В апреле англичане в Манчестере  проиграли шотландцам с минимальным счётом.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Шотландии

Бомбардиры 
 3 гола
  Хьюи Галлахер

 2 гола

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1925/26 на сайте EU-football.info
 Домашний чемпионат 1925/26 на сайте Englandfootballonline

1926
Футбол в Англии в сезоне 1925/1926
Футбол в Европе в 1925 году
Футбол в Европе в 1926 году